El término Melmoth puede referirse a:

 Literatura
 Melmoth el errabundo (Melmoth the Wanderer), novela gótica inglesa de Charles Robert Maturin aparecida en 1820.
 John Melmoth, personaje principal de Melmoth the Wanderer, persona ficticia que hizo un contrato con Satanás.
 Melmoth reconciliado, novela de Honoré de Balzac aparecida en 1835, y que también tiene a John Melmoth como uno de sus personajes.
 Melmoth (comics), del caricaturista canadiense Dave Sim.

 Personas
 Sebastian Melmoth, seudónimo utilizado por el escritor irlandés Oscar Wilde.
 Melmoth (cantautor), seudónimo utilizado por el cantautor francés Jack-Alain Léger.
 Charlotte Melmoth, actriz inglesa nacida en 1749.

 Geografía
 Melmoth, ciudad de África del Sur, en la provincia de KwaZulu-Natal.